Louise de Grande-Bretagne (1724-1751), reine de Danemark ;
Louise de Grande-Bretagne (1749-1768), princesse de Grande-Bretagne ;
Louise du Royaume-Uni (1848-1939), duchesse d'Argyll ;
Louise-Marguerite de Prusse (1860-1917), duchesse de Connaught ;
Louise du Royaume-Uni (1867-1931), princesse royale et duchesse de Fife ;
Louise Mountbatten-Windsor (née en 2003).
Homonymie dynastique